Тертрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 168,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тертрі на сайті французького Національного інституту географії
 Тертрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тертрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тертрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тертрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма